Гайц (також Гейтц; ) — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Горст Гайц (; 1922—2004) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Вальтер Гайц (; 1878—1944) — німецький воєначальник часів Третього Рейху.
 Маркус Гайц ();  1971 — сучасний німецький фантаст.

Див. також 
 Гейтс